

Смородино — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Смородино — село, Узловський район, Тульська область